Къоци-Эвл — уничтоженное селение располагавшийся на территории современного Бабаюртовского района Дагестана.

Родовое село тайпа къоцой.

География

История 
Къоци-Эвл было основано чеченцами-ауховцами. Из-за частого посещение села предводителем ауховцев против Российской Империи 20-50-х годах XIX века Гойтемиром Ауховским в первой половине 20-х годов XIX века село было полностью уничтожено царскими войсками.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Дагестана